Вардре́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 55 км на захід від Лілля, 60 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 405 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1176,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вардрек на сайті французького Національного інституту географії
 Вардрек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вардрек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вардрек на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале